renvoie à plusieurs unités dans les armées des différentes nations :

Australie 

  bataillon d'infanterie (Australie)

Belgique 
1er bataillon parachutiste (Belgique)
1/3 Bataillon de Lanciers (Belgique)

Canada 
1er bataillon parachutiste (Canada)

États-Unis 
  de construction amphibie
  de combat du génie
  bataillon de reconnaissance des Marines
  bataillon, 5e régiment de Marines
  bataillon du 6e régiment de Marines
  bataillon de renseignement des Marines

France 
 
 
  de chasseurs à pied
  de tirailleurs somalis
  bataillon de la Corrèze
  bataillon de la Haute-Loire
  bataillon de la Loire-Inférieure
  bataillon de l'Ain
  bataillon de l'Allier
  bataillon de Paris
  bataillon des Hautes-Alpes
  bataillon du Morbihan
  bataillon des Sections Réunies de la Commune et des Arcis de Paris
  bataillon parachutiste de choc

Vietnam 
  bataillon de parachutistes vietnamiens